Mit Flughafen Paris könnte gemeint sein:
 Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle, nordöstlich von Paris
 Flughafen Paris-Orly, südlich von Paris
 Flughafen Le Bourget, nordöstlich von Paris

Siehe auch:
 Aéroports de Paris